Давид Гримм:
 Гримм, Давид Давидович (1864—1941) — юрист, правовед, специалист по римскому праву, политический деятель, кадет; профессор Училища правоведения и Петербургского университета; ректор Петербургского университета (1910—1911); сын архитектора Д. И. Гримма.
 Гримм, Давид Иванович (1823—1898) — архитектор.